Trichopria — рід перетинчастокрилих комах родини діаприїд (Diapriidae).

Поширення 
Рід поширений по всьому світі.

Спосіб життя 
Ендопаразити комах. Личинки розвиваються у лялечках та личинках двокрилих з родин Tephritidae, Tachinidae, Syrphidae, Ephydridae, Stratiomyidae, Calliphoridae, Sarcophagidae, Drosophilidae, Glossonidae, Tabanidae, Chloropidae, Agromyzidae та Sciomyzidae. Один вид паразитує на жуках родини Psephenidae.

Види 
Рід включає 58 видів, зокрема:
	 
 Trichopria abdominalis Fouts  , 1926	 
 Trichopria acutiventris  (Брюс, 1902)	 
 Trichopria affinis  (Ashmead, 1893)	 
 Trichopria agromyzae  (Fitch, 1856)	 
 Trichopria angustipennis  Muesebeck, 1939	 
 Trichopria armata  (Ashmead, 1888)	 
 Trichopria atrichomelinae  Muesebeck, 1972	 
 Trichopria bifovea  Kieffer, 1895	 
 Trichopria bifoveolata  (Ashmead, 1893)	 
 Trichopria californica  (Ashmead, 1893)	 
 Trichopria cameroni (Kieffer, 1909)
 Trichopria carolinensis  Ashmead, 1893	 
 Trichopria clarimontis  (Kieffer, 1906)	 
 Trichopria columbiana  (Ashmead, 1893)	 
 Trichopria crassiclava  (Kieffer, 1906)	 
 Trichopria dentata  Muesebeck, 1967	 
 Trichopria discreta  Muesebeck, 1893	 
 Trichopria erythropus  (Ashmead, 1893)	 
 Trichopria erythrothorax  (Ashmead, 1887)	 
 Trichopria flavipes  Ashmead, 1893	 
 Trichopria floridana  (Ashmead, 1887)	 
 Trichopria floridensis  (Ashmead, 1887)	 
 Trichopria foveata  (Kieffer, 1908)	 
 Trichopria haematobiae  (Ashmead, 1893)	 
 Trichopria harringtoni  (Ashmead, 1888)	 
 Trichopria hirticollis  (Ashmead, 1887)	 
 Trichopria infuscatipes  (Ashmead, 1893)	 
 Trichopria kiefferi  Muesebeck, 1979	 
 Trichopria megaplasta  (Ashmead, 1893)	 
 Trichopria melanocera  (Kieffer, 1906)	 
 Trichopria minutissima  (Ashmead, 1893)	 
 Trichopria montana  (Ashmead, 1893)	 
 Trichopria muscae  (Ashmead, 1893)	 
 Trichopria myoleptae  Muesebeck, 1967	 
 Trichopria nevadensis  (Kieffer, 1906)	 
 Trichopria occidentalis  ( Fouts , 1927)	 
 Trichopria pacifica  Ashmead, 1893	 
 Trichopria paludis  Muesebeck, 1939	 
 Trichopria parva  (Ashmead, 1893)	 
 Trichopria pentaplasta  Ashmead, 1893	 
 Trichopria pezomachoides  (Ashmead, 1888)	 
 Trichopria popei  (Muesebeck)	 
 Trichopria popenoei  Ashmead	 
 Trichopria provancheri  (Kieffer, 1916)	 
 Trichopria rufipes  Ashmead, 1893	 
 Trichopria schwarzii  (Ashmead, 1893)	 
 Trichopria tabanivora Fouts  , 1926	 
 Trichopria tetraplasta  (Ashmead, 1893)	 
 Trichopria texana  (Ashmead, 1893)	 
 Trichopria unifoveata  (Kieffer, 1906)	 
 Trichopria utahensis  (Ashmead, 1893)	 
 Trichopria villosicornis  (Kieffer, 1906)	 
 Trichopria virginica  (Ashmead, 1893)	 
 Trichopria virginiensis  Masner, 1893	 
 Trichopria zimmermanni  Ashmead, 1893

Примітки 

Діаприїди
Роди перетинчастокрилих